CFAP221 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 840 амінокислот, а молекулярна маса — 96 891.

Задіяний у таких біологічних процесах, як біогенез та деградація війок, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою кальмодуліну. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки